Comunas francesas
 Ricaud (Aude)
 Ricaud (Altos Pirenéus)

Desambiguações de topônimos